Радмило Ћурчић (Крушевац, 25. јун 1930 — Београд, 1993) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те ▲
|-
| 1956. || Последњи колосек  || Конобар
|-
| 1958. || -{La tempesta}-   || /
|-
| 1959. || Кризантема ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1960. || Велика поноћна мистерија ТВ филм || Влада
|-
| 1960. || Острво мира ТВ филм || /
|-
| 1960. || Екс Гертруде Шулц ТВ филм || /
|-
| 1961. || -{Tu ne tueras point}-   || Водник
|-
| 1961. || На тајном каналу ТВ серија || Ћуре
|-
| 1961. || Мица и Микица ТВ филм || /
|-
| 1961. || Лето је криво за све  || Дебели 
|-
| 1962. || -{Nerone '71}-  || /
|-
| 1962. || Да ли је умро добар човјек?  || Воћар
|-
| 1962. || Звиждук у осам  || Новинар 1
|-
| 1962. || Циркус Универзал ТВ филм || /
|-
| 1963. || Детелина са три листа ТВ серија || /
|-
| 1962 1963. || Музеј воштаних фигура ТВ серија || Личност немог филма
|-
| 1963. || -{Il fornaretto di Venezia}-   || /
|-
| 1963. || Викенд у небо ТВ филм || /
|-
| 1963. || Необичне делије ТВ филм || /
|-
| 1964. || Атекс Кратки филм || /
|-
| 1964. || Огледало грађанина Покорног ТВ серија || Један од предака
|-
| 1964. || У једном граду ко зна ком ТВ серија || /
|-
| 1964. || На место, грађанине Покорни!  || Алија (као Р. Ћурчић)
|-
| 1964. || Чаробњак Кратки филм || /
|-
| 1967. || Забавља вас Мија Алексић ТВ серија || /
|-
| 1967. || Дежурна улица ТВ серија || /
|-
| 1967. || Бомба у 10 и 10  || Кондуктер у возу 
|-
| 1967. || Златна праћка  || Лаки (као Радмило Ћурчић-Ћуре)
|-
| 1967. || Пробисвет (ТВ серија) || 
|-
| 1967. || Сумњиво лице ТВ филм || /
|-
| 1968. || Хероин  || Бранко
|-
| 1968. || Quo vadis Живораде  || Живорад (као Радмило Ћурчић-Ћуре)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || -{The Twelve Chairs}-   || Дебели
|-
| 1971. || Од сваког кога сам волела ТВ мини серија || /
|-
| 1971. || Несаломиви ТВ филм || /
|-
| 1972. || Предграђе ТВ кратки филм || /
|-
| 1972. || Киша  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1981. || Светозар Марковић ТВ серија || /
|-
| 1983. || Пробисвет ТВ филм || /
|-
| 1987. || И то се зове срећа ТВ серија || Коцкар из Америке
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Умрли 1993.
Српски глумци
Југословенски глумци
Крушевљани